Svetnik je lahko:

 svetník- kdor je razglašen za svetega
 svétnik - naslov za strokovnega delavca v nekaterih ustanovah
 svétnik - član sveta kake organizacije ali Državnega sveta.
 Svetnik - film